Éric Beaudoin (né le  à Ottawa, province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.

Repêchage 
En 1998 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Lightning de Tampa Bay en , .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Storm de Guelph|| LHO|| 62|| 9|| 13|| 22|| 43|| 12|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 1998-1999|| Storm de Guelph||  LHO|| 66|| 28|| 43|| 71|| 79|| 11|| 5|| 3|| 8|| 12
|-
| 1999-2000|| Storm de Guelph||  LHO|| 68|| 38|| 34|| 72|| 126|| 6|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2000-2001|| Panthers de Louisville|| LAH|| 71|| 15|| 10|| 25|| 78||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Panthers de la Floride|| LNH|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Grizzlies de l'Utah||  LAH|| 44|| 5|| 16|| 21|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 41|| 14|| 23|| 37|| 36|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 38|| 20|| 22|| 42|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Panthers de la Floride|| LNH|| 30|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 32|| 6|| 4|| 10|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Roadrunners d'Edmonton ||  LAH|| 24|| 3|| 1|| 4|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Newcastle Vipers|| EIHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 11|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Mora IK|| Elitserien|| 32|| 2|| 9|| 11|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Mora IK|| Elitserien|| 55|| 14|| 12|| 26|| 64|| 4|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| Mora IK|| Elitserien|| 52|| 11|| 16|| 27|| 95|| 10|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2008-2009|| Linköpings HC|| Elitserien|| 53|| 16|| 7|| 23|| 53|| 7|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| Rögle BK || Elitserien|| 55|| 14|| 20|| 34|| 59|| 10|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 2010-2011|| HC Bienne|| LNA|| 8|| 5|| 2|| 7|| 2|| 6|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 11|| 12|| 23|| 20|| 5|| 3|| 2|| 5||2
|-
| 2012-2013|| HC Bienne|| LNA|| 30|| 10|| 6|| 16|| 26|| 7|| 3|| 3|| 6||2
|-
|2013-2014||Straubing Tigers||DEL|| 10|| 0|| 5|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA||24 || 10 || 8 || 18 || 16 || 13 || 5 || 4 || 9 || 8
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak || KHL ||3 ||1 || 0|| 1|| 2||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| EHC Olten || LNB || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2

|1998 || Storm de Guelph|| Coupe Memorial
| 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || Finaliste
|-
|2006 || Mora IK || Coupe Spengler
| 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2008-2009 || Linköpings HC|| Ligue des champions
| 4 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  du groupe D
|-
|2011 ||  || Coupe Spengler
|2||0||0||0||2||Quart de finale
|-
|2013 ||  || Coupe Spengler
|4||0||1||1||2||Demi-finale

Carrière internationale 

Il représente le Canada au cours des compétitions suivantes :

Coupe Spengler
2011 et 2013

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Ottawa
Francophonie en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Storm de Guelph
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Mora IK
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Straubing Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Olten